La Coppa UEFA 2002-2003 è stata la 32ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Porto nella finale contro il , giocata allo Stadio de la Cartuja di Siviglia e decisa nei tempi supplementari. Fece il suo debutto il Kazakistan.

Turno di qualificazione

Primo turno

Secondo turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni 

Uomo partita:
  Henrik Larsson

Guardalinee:
  Igor Šramka
  Martin Balko
Quarto uomo:
  Anton Stredak

Classifica Marcatori

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2002-2003
 Coppa Intertoto 2002

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Edizioni della Coppa UEFA